Het woud der verwachting (roman), een roman van Hella Haasse over Karel van Orléans
Het woud der verwachting (stichting), een Nederlandse re-enactmentgroep